Les Championnats de France de  sont organisés tous les ans par la Fédération française d'athlétisme (FFA).

Palmarès 

 Record de l'épreuve

Notes et références

Liens externes 
 Site de la Fédération française d'athlétisme

10 kilomètres